Miyako steht für:

 Miyako, im Japanischen eine ältere Bezeichnung für Hauptstadt, insbesondere Kyōto (京都)
 Miyako-Inseln (宮古諸島), eine Inselgruppe in der Präfektur Okinawa
 Miyako-jima (宮古島), eine Insel in obiger Inselgruppe
 Miyako-Sprache, eine der Ryūkyū-Sprachen, der auf der obigen Inselgruppe gesprochen wird
 Miyako (Iwate) (宮古市), Stadt im Osten der Präfektur Iwate, im Nationalpark Rikuchū-kaigan
 Miyako-gun (Fukuoka) (京都郡), Landkreis in der Präfektur Fukuoka
 Miyako (Fukuoka) (みやこ町), eine Gemeinde in diesem Landkreis
 Miyako-Pony (宮古馬), eine japanische Pferderasse

Miyako ist der Vorname folgender Personen:
 Miyako Ishiuchi (* 1947), japanische Fotografin
 Miyako Maki (* 1935), japanische Mangaka

Miyako ist der Familienname folgender Personen:
 Miyako Chiyo (1901–2018), hochbetagt gestorbene Person